Numb kan syfta på:

Film
 Numb (film) – film från 2007 i regi av Harris Goldberg

Musik
 Numb (låt av Portishead) – låt och musiksingel från 1994 av Portishead
 Numb (låt av Linkin Park) – låt och musiksingel från 2003 av Linkin Park
 Numb (låt av Pet Shop Boys) – låt och musiksingel från 2006 av Pet Shop Boys